Marie Pruská (Marie Alžběta Luisa Frederika; 14. září 1855 – 20. června 1888) byla princeznou z dynastie Hohenzollernů. Narodila se jako dcera Fridricha Karla Pruského a později se stala druhou manželkou nizozemského prince Jindřicha a pak první manželkou prince Alberta Sasko-Altenburského. Byla také praneteří císaře Viléma I.

Život 
Marie se narodila jako nejstarší dcera pruského polního maršála Fridricha Karla Pruského a jeho manželky Marie Anny Anhaltsko-Desavské, nejmladší dcery Leopolda IV. Anhaltského a Bedřišky Vilemíny Pruské.

23. srpna 1878 se Marie provdala za nizozemského prince Jindřicha, třetího syna krále Viléma II. Nizozemského a jeho manželky Anny Pavlovny Ruské. Tento sňatek měl zabránit vymření oranžsko-nasavské dynastie. Manželství však zůstalo bezdětné a princ Jindřich o pět měsíců později zemřel.

Po šesti letech se Marie 6. května 1885 v Berlíně znovu provdala za prince Alberta Sasko-Altenburského. Manželství bylo šťastné a narodily se z něho dvě dcery:

 1. Olga Alžběta Sasko-Altenburská (17. 4. 1886 Drážďany – 13. 1. 1955 Münster)
 ⚭ svobodný pán Carl von Pückler-Burghauss (7. 10. 1886 Vratislav – 12. 5. 1945 Čimelice), SS-Gruppenführer, po konci války spáchal sebevraždu
 2. Marie Sasko-Altenburská (6. 6. 1888 Drážďany – 12. 11. 1947 Hamburk)
 ⚭ 1911 kníže Jindřich XXXV. Reuss-Köstritz (1. 8. 1887 – 17. 1. 1936 Drážďany), rozvedli se v roce 1921

Princezna Marie zemřela na zámku Abrechtesberg 20. června 1888 na horečku omladnic a byla pohřbena v sasko-altenburské rodinné hrobce. Její manžel se v roce 1891 znovu oženil s Helenou Meklenbursko-Střelickou.

Marie byla kmotrou svého synovce Artura z Connaughtu, jediného syna své sestry Luisy Markéty Pruské.

Tituly a oslovení 
 14. září 1855 – 23. srpna 1878: Její královská Výsost princezna Marie Pruská
 23. srpna 1878 – 6. května 1885: Její královská Výsost princezna Jindřich Oranžsko-Nasavský; princezna nizozemská
 6. května 1885 – 20. června 1888: Její královská Výsost princezna Albert Sasko-Altenburský

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 14. září
Narození v roce 1855
Úmrtí 20. června
Úmrtí v roce 1888
Hohenzollernové
Nizozemské princezny
Pruské princezny
Ženy